Minier bezeichnet:
 Minier (Illinois), ein Village im Tazewell County (Illinois) im US-Bundesstaat Illinois

Minier ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Minier (* 1960), französischer Kriminalschriftsteller
 Christine Minier, französische Sängerin